Mud en anglais désigne la boue.
Mud ou MUD peut également se référer à:

Cinéma, télévision et musique 
 , un programme télévisé de la BBC
 , un court métrage bulgare
 Mud, re-titré en français Mud : Sur les rives du Mississippi,  film américain de Jeff Nichols sorti en 2013.
 Mud, groupe britannique de glam-rock
 "Mud", une chanson de Peaches de l'album I Feel Cream
 "Mud", un single de The Road Hammers de l'album Wheels

Géographie 
 
 Mud, une ville de la province du Khorasan du Sud, Iran
 Mud, une subdivision administrative de la province du Khorasan du Sud, Iran
 District rural de Mud, une subdivision administrative de la province du Khorasan du Sud
 , un village de la province du Khorasan du Sud, Iran
 , une rivière du Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Mud, cours d'eau d'Alaska ;
 Mud, affluent de la rivière Guyandotte ;

Autres utilisations 
 Mud (maison de disques), faisant partie de 
 Mud Coffee, société de café de spécialité dans l'East Village, NYC
  (né en 1963), surnommé Mud, joueur de baseball américain et animateur sportif

Acronymes 
Mud est un sigle qui peut désigner :
 Manufacturer Usage Description, une spécification pour les appareils IoT, 
 Master's degree of Urban Design
 Master User Domain, dans Windows NT, un domaine Windows Server contenant uniquement des utilisateurs, pas des ressources
 Mesa de la Unidad Democrática (en français, Table de l'unité démocratique), coalition politique vénézuélienne fondée en 2010.
 Metropolitan Utilities District, société publique d'eau et de gaz naturel dans la région d'Omaha, Nebraska
 Middle-Up-Down, un signal défensif dans le bridge
 Multi-unit dwelling, habitat collectif
 Multi-user dungeon (Multi-User Dungeon, Multi-User Dimension ou Multi-User Domain), un type d'environnement virtuel multi-utilisateur en ligne
 MUD1, un des premiers jeux du genre, nommé à l'origine juste MUD
 Municipal Utility District, une forme de gouvernement local dans certains pays

Références

Homonymie d'hydronyme